R109 (Schouwen) - recreatieve weg in Zeeland, Nederland
 R109 (Ierland) - regionale weg in County Dublin, Ierland